The Cathedral – cortometraggio d'animazione del 2002
 The Cathedral – romanzo di Hugh Walpole del 1922
 The Cathedral – opera teatrale di Hugh Walpole del 1936, adattamento dell'omonimo romanzo

Pagine correlate 
 Cathedral